Hörnlebach ist ein Gewässername:

 Hörnlebach (Breitach) oder Hörnlesbach, linker Zufluss der Breitach aus dem Bächteletobel an der Grenze zwischen Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg und Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hörnlebach (Bodensee), nordöstlicher Zufluss des Bodensees in Sipplingen, Bodenseekreis, Baden-WÜrttemberg
 Hörnlebach (Hühnerbach), rechter Zufluss des Hühnerbachs (zum Glasbach, zum Fischbach, zur Eschach) nach Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hörnlebach, Lokalname des Kraggenaugrabens, linker Zufluss des Mühlbachs (zur dort noch Gitzenbach oder Glotzenbach genannten Ach, zur Ammer) in Saulgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Hörnlesbach
 Unterhörnlebach, rechter Zufluss ds Kleinen Wimbachs (zum Großen Wimbach) im Gemeindegebiet von Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg